Weide is een ander woord voor weiland. Als naam kan het verwijzen naar:

Aardrijkskunde
Weide, plaats in de Duitse gemeente Bad Laasphe, deelstaat Noordrijn-Westfalen
Hoge Weide, buurt in de Nederlandse stad Utrecht
Lage Weide, bedrijventerrein in de Nederlandse stad Utrecht
Lange Ruige Weide, voormalige Nederlandse gemeente in de provincie Zuid-Holland

Personen met de achternaam Weide of Van der Weide
Albert van der Weide, Nederlands voetballer
Hermien van der Weide, Nederlands zangeres, bekend als Hermien Timmerman
Karel van der Weide, Nederlands schaakgrootmeester en schrijver
Klaas Weide, Nederlands politicus
Sander van der Weide, Nederlands hockeyer
Tjeerd van der Weide, Nederlands politicus

Sport
VV de Weide, Nederlandse amateurvoetbalclub

Andere
Centrale Lage Weide, elektriciteitscentrale in de Nederlandse gemeente Utrecht

Zie ook 
Groene Weide (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam